Протекторат
 Протектор (транспорт)
 Протектор гідрозахисту